Konsulat Nikaragui w Gdańsku (Konsulat von Nicaragua in Danzig, Consulado de Nicaragua en Danzig) – nikaraguańska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Nikaragui w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1925. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1925-1939 - Antonio Wiatrak, konsul (1868-1959)

Siedziba 
 Cecilienstraße 6 (obecnie ul. Czyżewskiego w Sopocie) (1924-1936)
 Hundegasse 65 (ob. ul. Ogarna) (1938-1939)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Gdańsk
Nikaragua
Nikaragua
Stosunki polsko-nikaraguańskie